Калиниха — название населённых пунктов в России:

 Калиниха — деревня в Подосиновском районе Кировской области.
 Калиниха — деревня в Богородском сельсовете Воскресенского района Нижегородской области.
 Калиниха — посёлок в городском поселении Воскресенское Воскресенского района Нижегородской области.
 Калиниха — хутор в Балаковском районе Саратовской области.
 Калиниха — деревня в Сонковском районе Тверской области.